Nel 166 era stato nominato primo erede al trono del padre, ma morì il 10 settembre del 169: fu suo fratello Commodo a divenire il nuovo erede di Marco Aurelio e a succedergli al trono.

Bibliografia
 http://www.livius.org/di-dn/divi_fratres/annius_verus.html

Altri progetti 

Vero Cesare, Marco
Dinastia antoniniana
Marco Aurelio